Ariel (рус: Ариэль) — парусный клипер, построенный в 1865 году. Победитель «чайных гонок» в 1866 (разделил первое место с клипером «Тайпинг») и 1868 годах.

История 
Клипер «Ариэль» спущен на воду в 1865 году на верфи Steele of Greenock. Чертежи клипера «Ариэль» разработаны шотландцем Уильямом Ренни, а главным кораблестроителем стал Роберт Стилл. В длину «Ариэль» имел 59,4 метра, в ширину — 10,3 метра, водоизмещение парусника составляло 866 тонн. Длина самой высокой мачты клипера «Ариэль» составляла 42 метра, что было выше всех мачт других клиперов.

Чайная гонка 1866 года 

Самая знаменитая парусная чайная гонка состоялась в 1866 году. Из порта Фунчжоу в мае 1866 вышли 16 клиперов, пять из которых были фаворитами гонки: «Ариэль» (капитан Джон Кей), «» (капитан Ричард Робинсон), «Тайпинг» (капитан Дональд Мак-Киннон), «Серика» (капитан Джордж Иннес), «Taitsing» (капитан Даниэл Нут-сфорд). Все 99 дней гонки клиперы шли достаточно ровно, и было неизвестно, кто же одержит победу. Дольше всех удерживал лидерство в гонке клипер «Fiery Cross», но у мыса Доброй Надежды его обошел «Тайпинг». А вскоре вперед вырвался клипер «Ариэль». И 6 сентября 1866 года «Ариэль» первым подошел к Ла-Маншу. За ним, отстав меньше чем на одну милю, шел «Тайпинг». Далее события развивались весьма драматично. Первым достиг дока клипер «Ариэль», но причалить ему не удалось из-за низкого уровня воды, зато клиперу «Тайпинг» удалось пришвартоваться в другом доке, после чего 7 сентября «Тайпинг» объявили победителем гонки. Но так как ситуация оказалась более чем спорной, то вознаграждение за победу в гонке было поделено между двумя судами. До сих пор единого мнения о победителе этой гонки не существует. Законное третье место досталось клиперу «Serica». «Fairy Cross» и «Taitsing» прибыли в Англию 9 сентября.

Исчезновение 
После 6-ти (шести) лет удачной службы в январе 1872 года «Ариэль» вышел из Лондона в Сидней (Австралия) и исчез бесследно (погиб).

Стройный, узкий корпус и сверхразвитый высокий рангоут нередко приводили к тому, что клиперы не только переворачивались, кренясь через борт, но иной раз и совершали кувырок вперёд и шли под парусами прямо в глубину (ошибка) . Именно такой кувырок, как предполагают, погубил «Ариэль» (ошибка) .

Ссылки 

 Ариэль (Ariel) 1865 год, Великобритания Сайт не работает.
 Чайные клипера
 Клипер «Ариэль» Сайт имеет ошибки.
 Чайные клиперы — морские королевы. Сайт имеет ошибки.

Клипера